The Last of Us - videogioco action-adventure del 2013
 The Last of Us: Left Behind - videogioco horror di sopravvivenza del 2014, contenuto aggiuntivo di The Last of Us
 The Last of Us - serie televisiva statunitense del 2023 
 The Last of Us 2 - videogioco di avventura dinamica, sequel di The Last of Us